Maroney ist der Familienname folgender Personen:

 Denman Maroney (* 1949), US-amerikanischer Improvisationsmusiker
 Kelli Maroney (* 1965), US-amerikanische Schauspielerin
 Laurence Maroney (* 1985), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 McKayla Maroney (* 1995), US-amerikanische Turnerin
 Thomas Maroney (1895–1971), US-amerikanischer Geher